ZCA steht für:
 Zambia College of Agriculture, eine Landwirtschaftsschule in Sambia
 Zee Cine Award, ein indischer Filmpreis
 Flugplatz Arnsberg-Menden (IATA-Code)

zca steht für:
 Coatecas-Altas-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

ZCA